Foto Strakosha – allenatore di calcio ed ex calciatore albanese
 Thomas Strakosha – calciatore albanese